

Localidades

Flers (Orne)
Flers (Pas-de-Calais)
Flers (Somme)

Desambiguações de topônimos